Нюдлинген () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Бад-Киссинген.  Население составляет 4155 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 26,35 км². Официальный код  —  09 6 72 136.

Община подразделяется на 2 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии